Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976 se dispute à Hambourg du 17 au .

Sue Barker remporte le simple dames. En finale, elle bat Renáta Tomanová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Linky Boshoff et Ilana Kloss.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Allemagne